Land- en tuinbouwcoöperatie Rijnvallei
 Boven-Rijnse Laagvlakte
 Rijnvallei (Wageningen), gebied ten zuiden van Wageningen